Пауэрлифтинг на Всемирных играх 2009 года включал розыгрыш восьми комплектов медалей.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Всемирные игры на Sports123
Пауэрлифтинг